Арту́р Довлатжо́нович Ража́бов () — российский кёрлингист.

Биография 
Мастер спорта. Входит в сборную России по кёрлингу.

Достижения 
 : золото (, , , ).
 Кубок России по кёрлингу среди мужчин: золото (2021), серебро (2017, 2020), бронза (2011, 2018).
 В составе сборной Санкт-Петербурга серебряный призёр всероссийских зимних молодёжных игр и юниорского первенства России. 
 : бронза (, ); победитель Кубка ФКР сезона 2010—2011.
 Кубок России по кёрлингу среди смешанных команд: золото (2022).
 Серебряный призёр зимней Универсиады 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Ражабов Артур Довлатжонович на сайте федерации кёрлинга России (в веб-архиве по состоянию на 6 февраля 2015) 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты России
Чемпионы России по кёрлингу